Kasandra é um álbum de estúdio do cantor sérvio Šaban Bajramović, lançado em 1997.

Lista de faixas 
Todas as faixas compostas por Šaban Bajramović.

Álbuns de 1997